Sharjah (arabiska الشارقة, aš-šaariqah) är huvudstad i emiratet Sharjah i Förenade Arabemiraten. Staden hade 900 000 invånare år 2010.

Vänorter
  Granada, Spanien

Referenser

Orter i Sharjah